Гурка () — польське прізвище.

Особи 
 Лукаш Гурка — шлюбний чоловік Гальшки Острозької
 Мацей Гурка — власник частини Оринина
 Анджей Гурка — староста яворівський, генеральний великопольський
 Анджей Гурка — староста яворівський, чоловік Барбари Гербурт
 Ольгерд Гурка (Górka Olgierd; 12.12.1887–26.11.1955) — польський історик

Примітки 

Гурки
Польські прізвища